Sezóna 1974/1975 byla 58. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Philadelphia Flyers. Nově se zúčastnily týmy Washington Capitals a Kansas City Scouts.

NHL byla nově rozdělena na dvě konference a každá z konferencí na dvě divize.

Byl také změněn systém play off. Místo 8 týmů do něj postupovalo 12 týmů. První týmy jednotlivých divizí byly automaticky nasazeny do čtvrtfinále, zatímco týmy na druhých a třetích místech hrály předkolo na dva vítězné zápasy. V každém kole play off byly týmy seřazeny podle výsledků v základní části (nikoliv podle příslušnosti k divizím a konferencím) bez ohledu na umístění v divizi a nejlepší se vždy utkal s nejhorším, atd.

Konečné tabulky základní části

Play off 

 † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).

Ocenění

Externí odkazy 
 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1974
Lední hokej v roce 1975